Князь Александр-Альбер-Франсуа-Бартелеми де Бурнонвиль (; , Брюссель — , там же) — французский генерал, участник войны Аугсбургской лиги и войны за Испанское наследство.

Биография 

Сын князя Александра II де Бурнонвиля, имперского генерал-фельдмаршала, и Жанны Эрнестины Франсуазы д'Аренберг.

Герцог де Бурнонвиль, граф де Энен-Льетар, маркиз де Рисбур, виконт и барон де Барлен, барон де Комон, сеньор де Тамиз, Сен-Жиль, Бегль, Аравен, Лезен, Буа-Бернар, Ашвиль, Свевик, Сент-Аман, Бальрод, Раншикур, Дивион, Мениль, Фюрн, Нуайель, Руа, Гуи, Ребрёв, Бондю, Васкешаль.

В возрасте девяти лет был послан во Францию воспитываться у дяди, герцога Амбруаза де Бурнонвиля.

1 марта 1683 назначен вторым знаменосцем роты гвардейских жандармов. В кампанию того года участвовал в осаде Куртре, в следующем году служил во Фландрской армии, прикрывавшей осаду Люксембурга.

26 июня 1685 стал первым знаменосцем. В 1688 служил волонтером при осадах Филиппсбурга, Мангейма и Франкендаля. Участвовал в сражении при Валькуре в 1689, битве при Флёрюсе в 1690, осаде Монса и битве при Лёзе в 1691, где двумя ударами шпаги убил вражеского офицера, стрелявшего в него из пистолета.

С 1 января 1692 был вторым прапорщиком своей роты. 4 мая получил патент на чин кампмейстера кавалерии, служил в этом качестве при осаде Намюра и битве при Стенкерке. В упорном и кровопролитном сражении при Неервиндене в 1693 сражался во главе роты жандармов, несколько раз атаковал противника, опрокидывая и обращая в бегство всех, кто находился против него, и был дважды ранен: одна мушкетная пуля пробила ему кисть руки, другая прошла через тело навылет и убила под ним лошадь. По выздоровлении продолжал служить во Фландрской армии до конца войны.

1 августа 1698 стал первым прапорщиком роты, 15 июня 1701 младшим лейтенантом, 29 января 1702 бригадиром кавалерии. В том же году сражался в битве при Нимвегене, в 1703 — при Экерене. В 1704 служил во Фландрской армии, 26 октября был произведен в лагерные маршалы. Заболел, когда армия стояла лагерем у Женапа и Суаньи. Курфюрст Баварский настаивал, чтобы князя доставили к нему на излечение, но Бурнонвиль, узнав, что армия вновь выступила в поход, и ожидается сражение, присоединился к ней, несмотря на недомогание. Проведя, согласно отцу Ансельму, в седле весь день и часть ночи (Пинар пишет о двух сутках), он почувствовал себя настолько плохо, что был перевезен в Брюссель, где умер через шесть дней.

Был погребен в церкви кармелитов в родовой усыпальнице. По словам отца Ансельма, был весьма благочестив и религиозен, и хорошо разбирался в старинных медалях и прочих древних редкостях.

Семья 

 Жена (29.08.1682): Шарлотта-Виктория д'Альбер де Люин (6.10.1667—22.05.1701), дочь Луи-Шарля д'Альбера, герцога де Люина, и Анны де Роган-Монбазон

Дети:

 Александр-Луи де Бурнонвиль (16.04.1683—8.03.1684)
 Анн-Шарль де Бурнонвиль (1.12.1684—21.12.1686)
 княгиня Анжелика-Виктория де Бурнонвиль (23.01.1686—29.09.1764). Муж (5.01.1706): Жан-Батист де Дюрфор (1684—1770), герцог де Дюрас, маршал Франции
 Филибер-Эркюль де Бурнонвиль (15.11.1695—08.1696)
 Виктория-Дельфина де Бурнонвиль (23.12.1696—2.04.1774). Муж (14.03.1720): маркиз Виктор-Александр де Майи (1696—1754)
 князь и герцог Филипп-Александр де Бурнонвиль (10.12.1697—5.01.1727). Жена (27.03.1719): Катрин-Шарлотта-Тереза де Грамон (1707—1755), дочь герцога Антуана V де Грамона и Мари-Кристин де Ноай
 сын (ум. 05.1701)

Литература 

 , p. 841
 , pp. 572—573
 

Генералы Франции XVIII века
Участники войны за испанское наследство
Бурнонвили